Die Abkürzung BAES (russisch ) steht für:
 , russisch für Kernkraftwerk Belojarsk
 , russisch für Kernkraftwerk Bilibino
 Bundesamt für Ernährungssicherheit in Österreich

Siehe auch:
 Baes

BAES